Kruger steht für:
 Kruger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kruger (Unternehmen), ein kanadisches Holzverarbeitungsunternehmen
 Kruger-Nationalpark, einen Nationalpark in Südafrika
 Kruger (Band), Schweizer Rockband

Siehe auch:
 Krüger
 Cruger
 Crüger
 Krug